Матчі у групі C чемпіонату світу з футболу 2018 були зіграні з 16 по 26 червня 2018 року. У групі виступали Франція, Австралія, Перу та Данія. Команди, що посіли два перших місця, вийшли до 1/8 фіналу.

Таблиця

Матчі

Франція — Австралія

Перу — Данія

Данія — Австралія

Франція — Перу

Данія — Франція

Австралія — Перу

Примітки

Посилання 

 Чемпіонат світу з футболу 2018 (група C)  

Чемпіонат світу з футболу 2018